

Geografia
 Sonoita  – città dell'Arizona, nella Contea di Santa Cruz
 Sonoita  – fiume dell'Arizona, nella Contea di Santa Cruz
 Sonoyta  – città del Messico, della regione della Sonora

Zoologia
 Sonoita  – genere di ragni della famiglia Salticidae